Hasse Persson kan syfta på 

Hasse Persson (fotbollsspelare)
Hasse Persson (fotograf)